Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2010 si è disputato dal 16 marzo al 5 aprile 2010. Il successo è andato ai Duke Blue Devils allenati da Mike Krzyzewski, al quarto titolo della loro storia.

L'impianto di gioco sede della finale è stato il Lucas Oil Stadium di Indianapolis.

Risultati

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Mike Krzyzewski
Vice-allenatori: Chris Collins, Steve Wojciechowski, Nate James

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Campionato di pallacanestro NCAA Division I